Saint-Cernin est le nom de différentes communes ou anciennes communes françaises : 
 Saint-Cernin, dans le Cantal
 Saint-Cernin, dans le Lot
 Saint-Cernin-de-Biron, ancienne commune  de la Dordogne, auj. intégrée à Biron
 Saint-Cernin-de-Gabanelle, ancienne commune de la Dordogne, auj. intégrée à Saint-Laurent-des-Vignes
 Saint-Cernin-de-Labarde, dans la Dordogne
 Saint-Cernin-de-Larche, en Corrèze
 Saint-Cernin-de-l'Herm, dans la Dordogne
 Saint-Cernin-de-Reillac, ancienne commune de la Dordogne, auj. intégrée à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
 Saint-Cernin-des-Fossés, ancienne commune de la Dordogne, auj. intégrée à Labouquerie
 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, dans la Dordogne.